Майкл Иан Олмо (родился 25 марта 1999 года), более известный как Iann Dior (стилизовано под строчные буквы) — американский певец, рэпер и автор песен, родившийся в Пуэрто-Рико. Он стал набирать популярность в 2019 году, благодаря песням «Emotions» и «Molly». В 2019 году был выпущен дебютный студийный альбом Industry Plant. В 2020 году он участвовал на песне 24kGoldn «Mood», которая достигла первого места в чарте Billboard Hot 100.

Ранняя жизнь 
Майкл Иан Олмо родился 25 марта 1999 года в Аресибо, Пуэрто-Рико в семье Томми и Анабель Олмо.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Микстейпы

Синглы

Как главный исполнитель

Как гостевой исполнитель

Другие песни в чарте

Гостевые участия

Фильмография

Аудио

Примечания 
Комментарии

Источники

Рэперы США
Рэперы Пуэрто-Рико
Рэперы, известные под псевдонимами